41-й выпуск  Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка прошла с 8 по 14 марта 2006 года в рамках ПроТура UCI 2006. Победу одержал нидерландский велогонщик Томас Деккер из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 19 команд категории UCI ProTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 5 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 199 гонщика. До финиша гонки доехали 169 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1090 километров. Пятый этап прошёл в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тиррено — Адриатико 2006 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2006 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2006 году
Март 2006 года